Ghost in the Shell est un manga de Masamune Shirow (1989-1991) qui a fait l'objet de plusieurs adaptations, notamment :
 Ghost in the Shell, film d'animation japonais de Mamoru Oshii (1995) (et le remake de 2008 Ghost in the Shell 2.0) ;
 Ghost in the Shell, jeu vidéo sorti en 1997 ;
 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, série télévisée d'animation japonaise (2002-2003) ;
 Ghost in the Shell: SAC 2045, série télévisée d'animation américano-japonaise (2020-2022) ;
 Ghost in the Shell 2: Innocence, film d'animation japonais de Mamoru Oshii (2004) ;
 Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society, long-métrage OAV basé sur la série télévisée (2006) ;
 Ghost in the Shell: Arise, série d'OAV réalisée par Kazuchika Kise (2013-2014) ;
 Ghost in the Shell: The New Movie, film d'animation japonais de Kazuya Nomura (2015) ;
 Ghost in the Shell, film américain de Rupert Sanders, avec Scarlett Johansson (2017).